

Sigle 
 Valle d'Aosta – regione italiana

Codici 
 VDA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ovda, Ovda, Israele
 VDA – codice vettore ICAO di Volga-Dnepr Airlines (Russia)

Informatica 
 .vda – estensione del formato di file VDA-FS

Organizzazioni 
 VDA - Verband der Automobilindustrie